Бруа () - муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Уаза
 Бруа () - муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Марна